Chester County kan syfta på:

 Chester County, Pennsylvania - en countyn i USA
 Chester County, South Carolina - en countyn i USA
 Chester County, Tennessee - en countyn i USA